Ilja Siergiejewicz Roslakow, ros. Илья Сергеевич Росляков (ur. 18 lutego 1983 w Murmańsku) – rosyjski skoczek narciarski.

Przebieg kariery 
Pierwszy występ na międzynarodowej arenie zaliczył 3 sierpnia 2002 podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Oberstdorfie. Zajął wówczas 27. miejsce i zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji zawodów tej rangi. 21 grudnia 2002 podczas konkursu w Engelbergu zadebiutował w zawodach Pucharu Świata. Zajął tam 49. pozycję. 9 lutego 2003 w Willingen zdobył pierwsze w karierze punkty PŚ i zajął najwyższe miejsce w zawodach tej rangi. Był trzynasty, jednak konkurs rozgrywany był w nierównych warunkach atmosferycznych. Podczas mistrzostw świata w Val di Fiemme w 2003 dwa razy zakwalifikował się do finałowej serii. Na skoczni dużej był 30, a na normalnej 27.

Najwyższe w karierze miejsce w międzynarodowych zawodach zajął 28 grudnia 2004 podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu. Był wówczas czwarty. Podczas Letniej Grand Prix w skokach narciarskich na igelicie w 2006 trzy razy zakwalifikował się do finałowej trzydziestki. 12 sierpnia w Einsiedeln był 20., 9 września w Hakubie 22., a dzień później 23.

3 grudnia 2006 podczas konkursu Pucharu Świata w Lillehammer drugi raz w karierze zdobył punkty do klasyfikacji PŚ. Zajął wówczas 23. lokatę.

W swoim najdłuższym skoku uzyskał 205 m. Miał on miejsce 19 marca 2009 w Planicy.

W 2011 doznał kontuzji kolana, która wymagała operacji, wykonanej 13 września 2011. W sezonie 2011/2012 ze względu na stan zdrowia nie wystartował w żadnych zawodach. 31 marca 2014 postanowił zakończyć sportową karierę.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty I. Roslakowa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 30. miejsce (K-120), 27. miejsce (K-95)
 2007  Sapporo – 31. miejsce (K-120), 19. miejsce (K-90)
 2009  Liberec – 28. miejsce (K-90), 44. miejsce (K-120)
 2011  Oslo – 31. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 2007  Sapporo – 4. miejsce
 2009  Liberec – 9. miejsce
 2011  Oslo – 9. miejsce (K-95), 9. miejsce (K-120)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2010  Planica – nie zakwalifikował się
 Drużynowo
 2010  Planica – 9. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour 
 2011 – 31.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy olimpijczycy
Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Murmańsku
Urodzeni w 1983